Brdo (gmina Nazarje)
 Brdo (gmina Nova Gorica)
 Brdo (gmina Slovenske Konjice)
 Brdo (gmina Šentjur)
 Brdo (gmina Tržič)
 Brdo – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji